Би Мастури (Мастура) Авезова (1905—1978) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).

Биография 

В 1926 году, сбросив паранджу, поступила в школу ликбеза, потом в вечернюю школу и в техникум шелководства, получила специальность мотального мастера. Член ВКП(б) с 1930 года. Участвовала в строительстве Ходжентского шелкокомбината, работала мастером, в 1934—1936 председателем фабкома профсоюза. С 1936 года член СНК Таджикской ССР.

С 1938 года председатель Ленинабадского окрисполкома, с 1939 председатель Ленинабадского облисполкома Таджикской ССР. Делегат XVIII съезда ВКП(б).

С 1945 года - председатель Ленинабадского райисполкома, начальник Ленинабадского облшёлка.

Политическая деятельность 
Была избрана депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва от Таджикской ССР в Совет Национальностей в результате выборов 12 декабря 1937 года. Депутат Верховного Совета Таджикской ССР 2-5-го созывов.

Награды 
 орден Отечественной войны II степени
 2 ордена Трудового Красного Знамени (в т.ч. 17.10.1939)
 5 орденов «Знак Почёта» (в т.ч. 28.04.1940; 04.01.1944; 23.10.1954)

Ссылки 
 Авезова Мастура // Худжанд. Энциклопедия. — Душанбе, 1999. — С. 23.
 Список в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Авезова

Примечания

См. также 
 Список депутатов Верховного Совета СССР 1 созыва

Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Председатели Ленинабадского облисполкома
Председатели Ленинабадского окрисполкома
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 2-го созыва
Председатели районных исполкомов Таджикской ССР
Депутаты Совета Национальностей от Таджикской ССР‎
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 5-го созыва